

Pessoas 
 Clio Goldsmith
 Gabriela Goldsmith
 Harvey Goldsmith
 Jerry Goldsmith
 Oliver Goldsmith
 William Goldsmith

Localidades 
 Goldsmith (Texas)

Desambiguações de sobrenomes